Tiantian Sun e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma Tiantian Sun non ha partecipato,
Solo Zimonjic ha partecipato facendo coppia con Anna-Lena Grönefeld, ma ha perso al 1º turno contro Cara Black e Leander Paes.

Sania Mirza e Mahesh Bhupathi hanno vinto in finale 6–3, 6–1, contro Nathalie Dechy e Andy Ram.

Teste di serie 

  Cara Black /  Leander Paes (secondo turno)
  Zi Yan /  Mark Knowles (secondo turno)
  Lisa Raymond /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Liezel Huber /  Jamie Murray (secondo turno)

  Al'ona Bondarenko /  André Sá (primo turno) 
  Květa Peschke /  Pavel Vízner (primo turno) 
  Anabel Medina Garrigues /  Tommy Robredo (semifinali) 
  Kateryna Bondarenko /  Jordan Kerr (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Australian Open 2009
ATP World Tour 2009